Аталанди — греческий топоним. Может означать:

 Аталанди — город.
 Аталанди (Вориос-Эввоикос) — остров у побережья Фтиотиды.
 Аталанди (Сароникос) — остров у побережья Аттики.
 Аталанди (бухта) — бухта залива Вориос-Эввоикос Эгейского моря.

См. также 
 Аталанта (значения)